Glory Glory Man United är en hejaramsa som sjungs av fans till fotbollsklubben Manchester United. Melodin är tagen från Battle Hymn of the Republic. Egentligen är sången främst förknippad med Tottenham Hotspur som började sjunga "Glory Glory Tottenham Hotspur, and the Spurs go Marching on" på 1960-talet. Manchester United släppte sin egen version inför finalen i FA-cupen 1983.

Glory, glory, Man United,
Glory, glory, Man United,
Glory, glory, Man United,
As the Reds go marching on, on, on.

Just like the Busby Babes in days gone by
We'll keep the red flags flying high
You're gonna see us all from far and wide
You're gonna hear them as they sing with pride

United! Man United!
We're the boys in red and we're on our way to Wem-ber-ly
Wem-ber-ly! Wem-ber-ly!
We're the famous Man United and we're going to Wem-ber-ly
Wem-ber-ly! Wem-ber-ly!
We're the famous Man United and we're going to Wem-ber-ly

In '77 it was Docherty
Atkinson will make it '83
And everyone will know just who we are
They'll be singing 'Que Sera Sera'

United! Man United!
We're the boys in red and we're on our way to Wem-ber-ly
Wem-ber-ly! Wem-ber-ly!
We're the famous Man United and we're going to Wem-ber-ly
Wem-ber-ly! Wem-ber-ly!
We're the famous Man United and we're going to Wem-ber-ly

Glory Glory Man United
Glory Glory Man United
Glory Glory Man United
As the Reds go marching on! On! On! (3x)

Externa länkar
 Glory Glory Man United som mp3-fil

Supporterkultur
Manchester United FC